Universitätsschule steht für:

 Universitätsschule (Bayern), Lehrerausbildungskonzept (seit 2009)
 Universitätsschule Dresden, Schule in Dresden (gegründet 2019)
 Universitätsschule (Jena), reformpädagogische Schule (1923–1950)
 Heliosschule, inklusive Universitätsschule der Universität zu Köln